HLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hluhluwe (Sudafrica)